Déconnaissance est un jeu de société créé par Patrick Sébastien et Mick Larie en 1993, édité par Mattel et TF1.
Son slogan est "Le jeu qui rend fous les fous qui y jouent!" .

La boîte de jeu est constituée de 1000 cartes, d'un plateau, d'un dé et d'entonnoirs en guise de pions.

Un groupe de passionnés du jeu s'est créé sur Facebook, il rassemble plus de 1200 fans.

Principe du jeu 

À partir d'un thème et d'une définition, chaque joueur essaie de trouver un nom ou une phrase dont un mot ou plusieurs ont été déformés par un jeu de mots.

Exemple : pour Les 24 Arabes du pays des rillettes, il faut comprendre Les 24 Heures du Mans (Les 24 beurs du Mans)

Notes et références 

Jeu de société
Jeu d'ambiance
Jeu sur la langue française